Ранчо Лоурдес има више значења:

 Ранчо Лоурдес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Лоурдес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Лоурдес (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Лоурдес (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Лоурдес (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику